Cuvântul obol poate avea următoarele semnificații:
 Obol, monedă folosită în Grecia Antică și apoi în Europa Evului Mediu și în epoca modernă.
 Obolul medieval era valoare de cont sau valoare divizionară a denierului. 
 Obol ionian, monedă folosită în secolul al XIX-lea în Insulele Ioniene.

Club de fotbal 
 Obolon Kiev, un club de fotbal din Kiev, Ucraina.